Вуазі́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 105 км на південний схід від Парижа, 165 км на північний захід від Діжона, 55 км на північ від Осера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 185 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 479,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Вуазін на сайті французького Національного інституту географії
 Вуазін на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вуазін на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вуазін на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вуазін на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Йонна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Йонна